El término uropigio puede referirse a:
 un orden de arácnidos, Uropygi; o
 el apéndice triangular que recubre las vértebras caudales de las aves donde se insertan las plumas de la cola, uropigio (anatomía).